La désintoxication peut faire référence à :

 la cure de désintoxication, un processus permettant de rendre acceptable les problèmes liés à l'addiction ;
 la détoxication,  également appelée selon certains auteurs détoxication ou désintoxination ;
 l’actif toxique, un instrument financier illiquide qui entraîne une forte dépréciation des institutions financières qui le détiennent en portefeuille.

Voir aussi 
 Diète
 Purge
 Jeûne